Brunner heißen:

geographische und astronomische Objekte:
 Brunner (Neuseeland), Stadt auf der Südinsel Neuseelands
 Brunner (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Brunner-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency
 Brunner (Königsberg), eine Schankwirtschaft
 Brunner (Krater), ein Mondkrater
Personen:
 Brunner (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
sowie:
 Brunner Erben Holding, Schweizer Bauunternehmen
 Brunner Verlag, Druckkostenverlag in Kriens bei Luzern, Schweiz 
 Brunner Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bruner
 Prunner
 Brünner
 Brunnert
 Brunnern
 Brunn
 Brunnen (Begriffsklärung)